Lev Leščenko – cantante russo
 Pëtr Leščenko – cantante russo
 Sergey Leschenko – giornalista ucraino